Francis Planté – pianista e compositore francese
 Gaston Planté – fisico francese
 Jacques Plante – hockeista su ghiaccio canadese
 Tyler Plante – allenatore di hockey su ghiaccio ed ex hockeista su ghiaccio statunitense naturalizzato canadese
 Valérie Plante – politica canadese
 Vincent Planté – ex calciatore francese